Poortstraat als algemene benaming voor een straat die naar een (voormalige) (stads)poort leidt. bv de Gentpoortstraat in Brugge en in Deinze.
Poortstraat als specifieke benaming van een straat
Poortstraat (Groningen)
Poortstraat (Haarlem)
Poortstraat (Utrecht)